

Presentación previa 
Potito Starace y Adrian Ungur eran ellos defensores del título, Potito Starace decidió no participar este año.

Andrej Martin y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Dino Marcan y Antonio Šančić.

Cabeza de serie 

  Julian Knowle /  Philipp Oswald (Cuartos de final)
  Fabrice Martin /  Purav Raja (Semifinales)

<ol start=3>
  Dino Marcan /  Antonio Šančić ''(Finalistas)
  Flavio Cipolla /  Adrian Ungur ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Cordenons 2015